«Полуночный ковбой» () — изданный в 1965 году роман Джеймса Лео Херлихая, который описывает путешествие техасца Джо Бака в Нью-Йорк, где он мечтает стать жиголо и обслуживать богатых женщин.

Сюжет

Экранизация 
По мотивам романа был снят одноимённый фильм, главные роли в котором исполнили Джон Войт и Дастин Хоффман, а режиссёром выступил Джон Шлезингер. Картина была удостоена ряда наград, в том числе премии «Оскар» за лучший фильм.

Примечания 

Романы США 1965 года
Книги на тему ЛГБТ
Романы о проституции
Произведения о мужской проституции
Книги Simon & Schuster